Гарде:
 Гарде — населенный пункт в Испании.
 Гарде — угроза ферзю в шахматах.
 Гарде, Морис Марсель (род. 1945) — католический прелат, архиепископ Оша.
 Ван дер Гарде, Гидо (род. 1985) — нидерландский автогонщик.